Sophie Cœuré (1966-), historienne française ;
 Benoît Cœuré (1969-), économiste français.